Ledumahadi mafube — вид ящеротазових динозаврів родини Lessemsauridae, що існував у ранній юрі (200—195 млн років тому).

Історія досліджень 
Неповні рештки посткраніального скелета динозавра знайдені у 1988 році у відкладеннях формації Елліот у провінції Вільна держава на півночі ПАР. Рештки виявив палеонтолог Джеймс Кітчінг з Вітватерсрандського університету. Він спеціалізувався вивченням мезозойських ссавців, тому не зайнявся дослідженням решток динозавра. У 2012 році рештки помітив палеонтолог Адам Єйтс, який припустив, що кістки можуть належати невідомому виду динозаврів. Разом з доктором Блером Макфі, палеонтолог дослідив типове місцезнаходження динозавра та знайшов ще декілька кісток. Загалом було виявлено фрагменти хребта та задніх кінцівок. У 2018 році описано нові рід та вид Ledumahadi mafube. З мови сесото біноміальна назва виду перекладається як «могутній гуркіт грому на світанку».

Опис 
Динозавр був найбільшою твариною свого часу. За оцінками він важив близько 12 т.

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що показує родинні зв'язки Ledumahadi

Примітки 

Завроподи
Динозаври Африки
Динозаври юрського періоду
Вимерлі тварини, описані 2018